Chassidische Synagoge bezeichnet:

 Chassidische Synagoge (Košice), Synagoge in Košice in der Ostslowakei 
 Chassidische Synagoge (Lemberg), Synagoge in Lwiw in der Ukraine
 Chassidische Synagoge (Sadagora), Synagoge in Sadagora (auch Sadhora), Stadtteil von Czernowitz, Ukraine
 Chassidische Synagoge (Tschortkiw), Synagoge in Tschortkiw, Stadt in der Oblast Ternopil, Ukraine